Tudhalijasz névvel legalább négy hettita uralkodót ismerünk. Sorszámozásuk nem egyértelmű, mivel az első ilyen nevű király nem a Hettita Birodalom, hanem csak a korai territoriális fejedelemségek egyikének ura.

 (I.) Tudhalijasz – Nesza város uralkodója
 I. (II.) Tudhalijasz
 II. (III.) Tudhalijasz
 (III.) Tudhalijasz – egyes kutatók szerint az ifjabb Tudhalijaszként ismert herceg, II. Tudhalijasz fia király is volt I. Szuppiluliumasz előtt
 III. (IV.) Tudhalijasz
 Tudhalijasz karkemisi király; Karkemis uralkodója i. e. 1100 körül
 Tudhalijasz hettita herceg, III. Hattuszilisz fia és a testőrség parancsnoka

Hettita személyek